Bondigui, département du Burkina Faso
 Bondigui, chef lieu de ce département